Dit is een lijst van planetoïden 36201-36300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36201) - || 1999 TE98|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36202) - || 1999 TG98|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36203) - || 1999 TZ98|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36204) - || 1999 TM101|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36205) - || 1999 TV101|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36206) - || 1999 TK107|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36207) - || 1999 TB110|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36208) - || 1999 TB120|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36209) - || 1999 TY130|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36210) - || 1999 TD144|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36211) - || 1999 TM152|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36212) - || 1999 TU154|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36213) - || 1999 TU158|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36214) - || 1999 TH201|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36215) - || 1999 TG214|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36216) - || 1999 TK215|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36217) - || 1999 TN216|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36218) - || 1999 TK220|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (36219) - || 1999 TM221|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36220) - || 1999 TW231|| 5 oktober 1999 || CSS
|-
| (36221) - || 1999 TS244|| 7 oktober 1999 || CSS
|-
| (36222) - || 1999 TG246|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (36223) - || 1999 TJ267|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36224) - || 1999 TE268|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36225) - || 1999 TW270|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36226) Mackerras || 1999 UQ4|| 31 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (36227) - || 1999 UR5|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (36228) - || 1999 UK9|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (36229) - || 1999 UE13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (36230) - || 1999 UD15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (36231) - || 1999 UG16|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (36232) - || 1999 US26|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (36233) - || 1999 UJ27|| 30 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (36234) - || 1999 UB42|| 20 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36235) Sergebaudo || 1999 VJ || 1 november 1999 || L. Šarounová
|-
| (36236) - || 1999 VV || 1 november 1999 || LINEAR
|-
| (36237) - || 1999 VX11|| 10 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (36238) - || 1999 VX19|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (36239) - || 1999 VA30|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (36240) - || 1999 VN44|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (36241) - || 1999 VM48|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (36242) - || 1999 VX71|| 5 november 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (36243) - || 1999 VP81|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (36244) - || 1999 VJ85|| 5 november 1999 || CSS
|-
| (36245) - || 1999 VP86|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (36246) - || 1999 VN108|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (36247) - || 1999 VY155|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (36248) - || 1999 VA176|| 2 november 1999 || CSS
|-
| (36249) - || 1999 VT178|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (36250) - || 1999 VB179|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (36251) - || 1999 VB181|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (36252) - || 1999 VS190|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (36253) - || 1999 XT11|| 6 december 1999 || CSS
|-
| (36254) - || 1999 XM17|| 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (36255) - || 1999 XR17|| 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (36256) - || 1999 XT17|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (36257) - || 1999 XT20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (36258) - || 1999 XG73|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (36259) - || 1999 XM74|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (36260) - || 1999 XQ111|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (36261) - || 1999 XE116|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (36262) - || 1999 XO117|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (36263) - || 1999 XB147|| 7 december 1999 || Spacewatch
|-
| (36264) - || 1999 XL152|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (36265) - || 1999 XV156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (36266) - || 1999 XA192|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (36267) - || 1999 XB211|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (36268) - || 1999 XT213|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (36269) - || 1999 XB214|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (36270) - || 1999 XS248|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (36271) - || 2000 AV19|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (36272) - || 2000 AJ51|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (36273) - || 2000 AM68|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (36274) - || 2000 AV107|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (36275) - || 2000 AO138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (36276) - || 2000 AE167|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (36277) - || 2000 AG172|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (36278) - || 2000 AG229|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (36279) - || 2000 BQ5 || 27 januari 2000 || LINEAR
|-
| (36280) - || 2000 CJ77|| 1 februari 2000 || P. Kušnirák
|-
| (36281) - || 2000 CN85|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (36282) - || 2000 CT98|| 8 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (36283) - || 2000 DV3 || 26 februari 2000 || LINEAR
|-
| (36284) - || 2000 DM8 || 27 februari 2000 || LINEAR
|-
| (36285) - || 2000 DW103|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (36286) - || 2000 EL14|| 5 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (36287) - || 2000 ER45|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (36288) - || 2000 EQ170|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (36289) - || 2000 FP11|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (36290) - || 2000 FM30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (36291) - || 2000 GG98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (36292) - || 2000 GX122|| 11 april 2000 || C. W. Juels
|-
| (36293) - || 2000 GQ144|| 7 april 2000 || Spacewatch
|-
| (36294) - || 2000 GS152|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (36295) - || 2000 HV30|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (36296) - || 2000 HP49|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (36297) - || 2000 JM5 || 5 mei 2000 || P. G. Comba
|-
| (36298) - || 2000 JF10|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36299) - || 2000 JA16|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36300) - || 2000 JE19|| 3 mei 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten